Okładzina – w budownictwie zewnętrzna warstwa elewacji, oblicówka, zobacz też licowanie
 Siding – okładzina z desek lub podłużnych paneli
 Okładzina – element rakietki do tenisa stołowego
 Okładzina cierna klocków hamulcowych
 Okładzina hamulcowa roweru